Aiglun se poate referi la:
 Aiglun, Alpes-Maritimes, comună în departamentul Alpes-Maritimes din Franța
 Aiglun, Alpes-de-Haute-Provence, comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din Franța